La Coppa di Turchia 2019  è la 34ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Basketbol Süper Ligi 2018-2019. 

Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes
Tofaş
Türk Telekom

Galatasaray Doğa Sigorta
Beşiktaş Sompo Japan
Gaziantep
Bahçeşehir Koleji

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Basketbol Süper Ligi 2018-2019
Coppa del Presidente 2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2019
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile